Villalón steht für:

 Villalón de Campos, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Valladolid

Villalón oder Villalon ist der Familienname folgender Personen

 Agustín Ahumada y Villalón († 1760), Vizekönig von Neuspanien
 Jade Villalon (* 1980), US-amerikanische Popsängerin und Schauspielerin
 José Villalón Mercado (1894–1983), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Mexiko-Stadt
 Luis Pardo Villalón (1882–1935), chilenischer Kapitän des Dampfschiffes Yelcho, siehe Luis Pardo
 Pedro Cruz Villalón * 1946, spanischer Rechtswissenschaftler